Рзаєв (), жіноча форма Рзаєва — азербайджанське прізвище. Відомі носії:
 Анар Расул огли Рзаєв — азербайджанський письменник, режисер і сценарист

 Тамілла Наріман кизи Рзаєва — радянська партійна діячка, депутат Верховної ради Азербайджанської РСР 11-го скликання

Азербайджанські прізвища